Муталимов — тюркская фамилия. Образована от слова Муталлим, которое в переводе с арабского на русский язык значит «ученик мусульманской религиозной школы». Известные носители:
 Муталимов, Магомедсалам Муталимович (род. 1985) — российский дагестанский борец вольного стиля.
 Муталимов, Марид Камильевич (род. 1980) — казахстанский борец вольного стиля, бронзовый призёр Олимпиады-2008 в Пекине.
 Муталимов, Муршид Муталимович (род. 1991) — российский дагестанский борец вольного стиля.
 Муталимов, Муса Махаевич (1927—2012) — передовик советской нефтедобывающей отрасли, Герой Социалистического Труда (1971).